Нголепус — кенийская фамилия. Известные носители:

 Нголепус, Джозеф (род. 1975) — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Нголепус, Ричард — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Нголепус, Самсон — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Нголепус, Чарльз — кенийский бегун на длинные дистанции.